Meerufenfushi kan verwijzen naar:
 Meerufenfushi (Alif Alif-atol), een eiland van het Alif Alif-atol, Maldiven 
 Meerufenfushi (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu Alif-atol, Maldiven